La Sagra puede referirse a:

 La Sagra, comarca natural castellana situada entre las provincias de Madrid y Toledo; 
 La Sagra (Toledo) parte de dicha comarca que pertenece a la provincia de Toledo;
 Sierra de La Sagra, macizo montañoso del Sistema Prebético;
 Observatorio Astronómico de La Sagra, en la provincia de Granada, España.